Wiessner ist der Familienname folgender Personen: 

 Fritz Wiessner (1900–1988), deutsch-amerikanischer Bergsteiger
 Hans-Jürgen Wiessner (1922–2003), deutscher Fernsehjournalist
 John Frederick Wiessner (1831–1897), deutscher Brauer und Gründer der John F. Wiessner Brewing Company in Baltimore
 Max Wiessner (1885–1946), deutscher Zeitungsverleger
 Polly Wiessner (* 1947), US-amerikanische Anthropologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 J. F. Wiessner & Sons Brewing Company, ehemalige US-amerikanische Brauerei in Baltimore
 Wießner
 Wiesner